Чемпионат Восточной Азии по футболу 2008 годов — футбольный турнир среди сборных, представляющих Восточную Азию. Финальный турнир проходил 17-23 февраля 2008 года в Чунцине (КНР). Отборочные турниры проходили в течение 2007 года.

Участники

Отборочный турнир

Первая стадия

Вторая стадия 
 
  — победитель отборочного турнира (первая стадия)

Финал 
  — победитель Чемпионата Восточной Азии по футболу 2005
  — победитель отборочного турнира (вторая стадия)
  — команда-участник Чемпионата мира по футболу 2006
  — команда-участник Чемпионата мира по футболу 2006

Отборочный турнир

Первая стадия 

Гуам одержал победу над Северными Марианскими островами с общим счётом 12-2 и попал во вторую стадию отборочного турнира.

Вторая стадия 
Победитель каждой группы выходил в финальную стадию турнира. Также во второй стадии принимала участие команда, победившая в первой стадии отборочного турнира.

Группа А

Группа B

Плей-офф за пятое место

Плей-офф за третье место

Финал второй стадии отборочного турнира

Награды

Финал 

Указано местное время

Награды

Итоги чемпионата

Победитель

Примечания

Ссылки 
 Финал Чемпионата Восточной Азии 2008 в Китае
 Результаты отборочного турнира Чемпионата Восточной Азии 2008 (EAFC)
 Сборные на Чемпионате Восточной Азии 2008

Чемпионаты Восточной Азии по футболу
Футбол в Азии в 2008 году
К
Спорт в Китае в 2008 году
Международные соревнования по футболу в Китае